Сезон 2000 года чемпионата мира по ралли — 28-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя четырнадцать этапов, стартовал 21 января в Монако и завершился 26 ноября в Великобритании.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru (1)
 Подробности сезона на wrc-info.ru (2)
 Подробности сезона на wrc-info.ru (3)

2000 год в автоспорте
Сезоны WRC